Айдар Рифгатович Суфиянов (21.07.1972, г. Туймазы, БАССР, РСФСР, СССР) — российский муниципальный деятель. Глава Администрации муниципального района Туймазинский район (с 29 октября 2013).

Образование: высшее, Ивановская государственная химико-технологическая академия, 1995 год (химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, квалификация: инженер-химик-технолог); Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, 2000 год (юриспруденция, квалификация: юрист).

Женат, воспитывает двоих сыновей.

Примечания

Ссылки 
 Официальная биография

Персоналии:Туймазинский район
Государственные деятели Российской Федерации